Квинт Плавтий () — политический деятель эпохи ранней Римской империи.

Происходил из Плавтиев. Его отцом был консул-суффект 1 года до н. э. Авл Плавтий, а братом консул-суффект 29 года Авл Плавтий. В 36 году Квинт занимал должность ординарного консула вместе с Секстом Папинием Аллиеном.

Его сыном был Плавтий Латеран.

Литература 
 Ingemar König. Der römische Staat II: Die Kaiserzeit (Stuttgart 1997), p. 466.